Горбаль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Горбаль, Василий Михайлович (род. 1971) — украинский политик, народный депутат Украины IV, V и VI созывов.
 Горбаль, Константин Гаврилович (1836—1903) — педагог, поэт, писатель, общественный и культурный деятель, журналист.
 Горбаль, Мустафа (род. 1985) — алжирский футбольный арбитр. 
 Горбаль, Николай Андреевич (род. 1940) — украинский поэт, политик, общественный деятель.